Navnet Kammerslusen kan henvise til flere artikler:
 Kammerslusen (Ribe Å)
 Kammerslusen (Silkeborg)